Spojení písmen N a J může mít různé významy:

NJ 
 bývalá SPZ okresu Nový Jičín
 zkratka New Jersey, státu USA

nJ 
 nJ – nanojoule